QDG steht für:
 1st The Queen’s Dragoon Guards, ein sogenanntes „gepanzertes Kavallerieregiment“ der Britischen Armee
 Ostrów Wielkopolski, IATA-Code des polnischen Flughafens

Abkürzung